Unteres Schloss steht für:
 Unteres Schloss (Alfdorf)
 Unteres Schloss Arnstorf
 Unteres Schloss (Bad Grönenbach)
 Unteres Schloss (Beilstein)
 Unteres Schloss (Bibra)
 Unteres Schloss (Ebnath)
 Unteres Schloss (Eubigheim)
 Unteres Schloss (Euerbach)
 Unteres Schloss Gamburg
 Unteres Schloss Geisingen
 Unteres Schloss Gemmingen
 Unteres Schloss (Greiz)
 Unteres Schloss (Ichenhausen)
 Unteres Schloss (Immendingen)
 Unteres Schloss Leitershofen
 Unteres Schloss (Lintach)
 Unteres Schloss (Pähl)
 Unteres Schloss (Regenstauf)
 Unteres Schloss (Rottenbauer)
 Unteres Schloss Schmidmühlen
 Unteres Schloss (Siegen)
 Unteres Schloss (Stedtfeld)
 Unteres Schloss (Talheim)
 Unteres Schloss Untersiemau
 Unteres Schloss (Welden)

 Unterschloss steht für:
 Unterschloss Bonfeld
 Unterschloss Gemmingen

Siehe auch:
 Unterm Schloss (Begriffsklärung)
 Untere Burg (Begriffsklärung)